Kaku steht für:

 Kaku (Lasva), ein Dorf der Landgemeinde Lasva im Kreis Võru, Estland
 Kaku (Nepal), ein Village Development Committee in Nepal
 Kaku (Rõuge), ein Dorf der Landgemeinde Rõuge im Kreis Võru, Estland

Personen:
 Kaku (Ur), ein frühdynastischer König von Ur
 Michio Kaku (* 1947), US-amerikanischer Physiker
 Takagawa Kaku (1915–1986), japanischer Go-Spieler

Siehe auch:
 Kacou